Emmanuele ist

 eine Variante des männlichen Vornamens Emmanuel siehe Emmanuel
 eine Variante des weiblichen Vornamens Emmanuelle siehe Emmanuelle (Vorname)

Siehe auch:
 Emmanuelle